Jugoslavien deltog i de olympiska sommarspelen 1988 med en trupp bestående av 155 deltagare, och totalt blev det 12 medaljer.

Basket

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Damer
Gruppspel

Slutspel

Bordtennis

Herrsingel
Zoran Primorac
Ilija Lupulesku
Zoran Kalinić

Herrdubbel
Zoran Primorac, Ilija Lupulesku

Damsingel
Jasna Fazlić
Gordana Perkučin

Damdubbel
Jasna Fazlić, Gordana Perkučin

Boxning

Fjädervikt
Ljubiša Simić  
Första omgången — Bye
Andra omgången — Förlorade mot Mikhail Kazaryan (URS), 0:5

Lätt weltervikt
Vukašin Dobrašinović 
Första omgången — Besegrade Borislav Abadzhiev (BUL), 3:2 
Andra omgången — Förlorade mot Adrian Carew (GUY), 1:4

Weltervikt
Đorđe Petronijević 
Första omgången — Bye
Andra omgången — Förlorade mot Robert Wangila (KEN), RSC-2 

Mellanvikt
Darko Dukić
Första omgången — Bye
Andra omgången — Besegrade Vili Lesiva (SAM), RSC-2 
Tredje omgången — Förlorade mot Egerton Marcus (CAN), KO-2 

Lätt tungvikt
Damir Škaro →  Brons
Första omgången — Besegrade Deyan Kirilov (BUL), 3:2 
Andra omgången — Besegrade Osmond Imadiyi (NGA), 5:0 
Kvartsfinal — Besegrade Joseph Akhasamba (KEN), 5:0 
Semifinal — Förlorade mot Nuramgomed Shanavazov (URS), walk-over 

Tungvikt
Željko Mavrović
Första omgången — Bye
Andra omgången — Förlorade mot Baik Hyun-Man (KOR), 0:5 

Supertungvikt
Aziz Salihu
Första omgången — Bye
Andra omgången — Förlorade mot Ulli Kaden (GDR), 0:5

Brottning

Grekisk-romersk stil
 Zoran Galović
 Nandor Sabo
 Franc Podlesek
 Goran Kasum
 Bernard Ban
 Jožef Tertei

Fristil
 Šaban Trstena
 Zoran Šorov
 Šaban Sejdi
 Čedo Nikolovski

Cykling

Herrarnas linjelopp
Rajko Čubrić
Mićo Brković
Valter Bonča

Herrarnas lagtempolopp
Valter Bonča
Sandi Papež
Robert Šebenik
Jože Smole

Fotboll

Gruppspel

Friidrott

Herrarnas 400 meter
 Slobodan Branković
 Ismail Mačev

Herrarnas 800 meter
 Slobodan Popović

Herrarnas 1 500 meter
 Branko Zorko 

Herrarnas maraton
 Mirko Vindiš 
 Final — 2:17:47 (→ 25:e plats)

Herrarnas 400 meter häck
 Branislav Karaulić  
 Rok Kopitar

Herrarnas 4 x 400 meter stafett
 Branislav Karaulić, Slobodan Popović, Slobodan Branković och Ismail Mačev 
 Heat — 3:05,62
 Semifinal — 3:01,59 (→ gick inte vidare)

Herrarnas spjutkastning
 Sejad Krdžalić 
 Kval — 79,90 m
 Final — 73,28 m (→ 12:e plats)

Damernas 800 meter
 Slobodanka Čolović  

Damernas höjdhopp
 Biljana Petrović

Gymnastik

Artistisk
Herrarnas individuella mångkamp
 Jože Kolman

Herrarnas fristående
 Jože Kolman

Herrarnas hopp
 Jože Kolman

Herrarnas barr
 Jože Kolman

Herrarnas räck
 Jože Kolman

Herrarnas ringar
 Jože Kolman

Herrarnas bygelhäst
 Jože Kolman

Rytmisk
Damernas individuella mångkamp, rytmisk
 Milena Reljin
 Dara Terzić

Handboll

Damer
Gruppspel

Slutspel

Herrar
Gruppspel

Judo

Herrarnas halv lättvikt
 Dragomir Bećanović

Herrarnas halv mellanvikt
 Filip Leščak

Herrarnas mellanvikt
 Ivan Todorov

Herrarnas tungvikt
 Dragomir Kusmuk

Kanotsport

Herrarnas C-1 500 m
Ivan Šabjan

Herrarnas C-1 1000 m
Ivan Šabjan

Herrarnas C-2 1000 m
Mirko Nišović, Matija Ljubek

Rodd

Herrarnas tvåa utan styrman
 Bojan Prešern
 Sadik Mujkič

Herrarnas tvåa med styrman
 Roman Ambrožič
 Milan Janša
 Sašo Mirjanič

Herrarnas fyra med styrman
 Sead Marušić
 Lazo Pivač
 Zlatko Celent
 Vladimir Banjanac
 Darko Varga

Tennis

Herrsingel
Slobodan Živojinović
Goran Ivanišević

Herrdubbel
Slobodan Živojinović, Goran Ivanišević

Damsingel
Sabrina Goleš
 Första omgången – Besegrade Arantxa Sánchez Vicario (Spanien) 6-4, 6–2 
 Andra omgången – Förlorade mot Gabriela Sabatini (Argentina) 1–6, 0–6

Referenser

1988 i Jugoslavien
Nationer i olympiska sommarspelen 1988
1988